Zestawienie wyników indywidualnych osiąganych przez zawodniczki w konkursach Pucharu Świata w biathlonie.

Legenda 
DF – Nie ukończyła
DS – Zawodniczka została zgłoszona do biegu, ale w nim nie wystartowała
DQ – Zdyskwalifikowana
SP – Sprint – skrót przy fladze
IN – Bieg indywidualny – skrót przy fladze
PU – Bieg pościgowy – skrót przy fladze
MS – Bieg masowy – skrót przy fladze
MŚ – Mistrzostwa Świata – skrót przy fladze

Linki zewnętrzne 
 https://web.archive.org/web/20130326064452/http://www5.biathlonworld.com/en/events/do/detail.html?event_level=E.ON%20IBU%20World%20Cup

Puchar Świata w biathlonie 2012/2013